

Plaatsnaam in Duitsland 
 Steinbeck (Admannshagen-Bargeshagen), een Ortsteil in de gemeente Admannshagen-Bargeshagen
 Steinbeck (Bispingen), een Ortsteil in de gemeente Bispingen
 Steinbeck (Buchholz in der Nordheide), een Ortsteil in de stad Buchholz in der Nordheide
 Steinbeck (Enger), een Ortsteil in de stad Enger
 Steinbeck (Goldberg), een Ortsteil in de gemeente Goldberg
 Steinbeck (Höhenland), een Ortsteil in de gemeente Höhenland
 Steinbeck (Klütz), een Ortsteil in de stad Klütz
 Steinbeck (Krakow am See), een Ortsteil in de stad Krakow am See
 Steinbeck (Recke), een Ortsteil in de gemeente Recke
 Steinbeck (Spornitz), een Ortsteil in de gemeente Spornitz

Personen
 Heinrich Steinbeck, een Duits-Zwitserse componist en dirigent
 John Steinbeck, een Amerikaans auteur